Сокобаня:

 Сокобаня — административный центр общины Сокобаня в Заечарском округе Сербии.
 Сокобаня — община в Сербии, входит в округ Заечарский.